Tane steht für:
 TANE, die Verbraucherschutzorganisation Osttimors
 Tane (Chiefdom), ein traditionelles Verwaltungsgebiet in Sierra Leone
 Tāne, Maori-Gott
 Tāne Mahuta, Baum aus der Familie der Araukariengewächse.
 Beiname von Jouni Kannisto, (* 1963) finnischer Musiker
 Provinz Tane, historische Provinz Japans
 ein Motu im Atoll Bora Bora

Tane ist der Familienname folgender Personen:

 Tsuyoshi Tane (* 1979), japanischer Architekt

Siehe auch:
 Thane (Begriffsklärung)
 Tanne